Une société civile de placement immobilier, une structure d’investissement de placement collectif.
 Le Standard Commands for Programmable Instruments, un langage de commande pour instruments électroniques.